Свидњице могу бити:

 Свидњице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Свидњице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република